

Geografia 
 Veneto
 Canaro – comune italiano della provincia di Rovigo

Persone 
 Er Canaro – soprannome in romanesco del criminale Pietro De Negri, il Canaro della Magliana
 Francisco Canaro – compositore, violinista e direttore d'orchestra di tango argentino

Altro 
 Rabbia furiosa - Er canaro – film del 2018 diretto da Sergio Stivaletti
 Stazione di Canaro – fermata ferroviaria della Ferrovia Padova-Bologna